Paddington puede referirse a:
Paddington, un barrio dentro de la ciudad de Westminster, en el centro de Londres, Reino Unido.
Estación de Paddington, una estación ferroviaria situada en el oeste de Londres, en el distrito homónimo
Oso Paddington, un personaje de ficción en la literatura infantil del Reino Unido.
Paddington (película), una película cómica británica de 2014.